Pitzler ist der Familienname von

 Christoph Pitzler (1657–1707), deutscher Baumeister
 Johann Pitzler (1929–2007), österreichischer Politiker
 Kurt Pitzler (1930–2020), deutscher Chirurg